

Muziek 
 Now (is the moment) (1976)), single van Patricia Paay, oorspronkelijk nummer van Dave Berry
 Now (Mucky Pup) (1990), een album van Mucky Pup
 Now (Paul Rodgers) (1996), een album van Paul Rodgers
 Now (Peter Frampton), een album
 Now (Shania Twain), een album
 Now (Steve Roach) (1955), een album van Steve Roach
 Now (The Dubliners) (1975), een album van The Dubliners
 Now (The Tubes) (1977), een album van The Tubes
 NOW (Jade Warrior) (2008), een album van Jade Warrior
 The Rolling Stones, Now! (1965), een album van de Rolling Stones

Overig 
 No Opportunity Wasted, een televisieserie op Discovery Channel
 Now (Afghanistan), een plaats in Afghanistan
 National Organization for Women, de grootste Amerikaanse feministische organisatie
 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid
 NOW (woontoren), een woontoren in Utrecht